Кристал Уайлдер (,  — американская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и XRCO Award.

Биография 
Родилась 13 сентября 1967 года в Южной Дакоте. Выросла в консервативной и довольно строгой семье. Не в силах противостоять строгой дисциплине, которая царила дома, Кристал постепенно отдалилась от семьи и, когда ей исполнилось 18 лет, начала работать эротической фотомоделью для различных мужских журналов и танцевать стриптиз в клубе в Су-Фолса, недалеко от своего родного города под сценическим именем Скарлет О'Хара.

После Кристал вышла замуж за Терри Томаса и переехала в Лос-Анджелес в поисках возможности попасть на кастинги и дебютировать в порноиндустрии. Там она познакомилась с известной порноактрисой Эшлин Гир, которая свела Кристал с продюсерами и студиями, облегчившими ей вход в индустрию взрослых развлечений. Она получила первую роль в 1992 году, дебютировав в качестве актрисы в возрасте 25 лет в фильме «Маскарад» (Masquerade), в котором также снялся её муж. Так образовался художественный дуэт, сформировавшийся в последующих фильмах.

Снималась для ведущих студий — VCA Pictures, Hustler, Forbidden Films, Metro, Sin City, Coast To Coast, Wicked Pictures, Prestige Video, Vivid, Legend и других.

Ушла из индустрии в 2004 году, снявшись в общей сложности в 233 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Ass Freaks,
 Butts Afire,
 Deep Inside Crystal Wilder,
 Endlessly,
 Frenzy,
 Governess,
 Hootermania,
 Malcolm XXX,
 Naughty Thoughts,
 Pulp Friction,
 Treasure Chest,
 Wicked Waxxx Worxxx.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США